Unter Wölfen steht für:

 Unter Wölfen (Album), Album von Liquit Walker (2013)

Filme:
 Unter Wölfen, Alternativtitel von Wölfe (1974), sowjetischer Film von Tolomusch Okejew  
 Unter Wölfen (1985), französischer Film von José Giovanni 
 Unter Wölfen (2006), deutscher Film von Daniel Hedfeld und René Sydow 
 SOKO München: Unter Wölfen, deutscher Fernsehfilm von Jörg Schneider (2006) 
 Ein starkes Team: Unter Wölfen, deutscher Fernsehfilm von Peter Fratzscher (2007)
 Unter Wölfen (2016), deutscher Fernsehfilm der Serie Hubert und Staller
 Tatort: Unter Wölfen, deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2020)
 Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen, Fernsehfilm aus der Reihe Die Toten vom Bodensee (2022)

Siehe auch:
 Nackt unter Wölfen (Begriffsklärung)
 Wolf unter Wölfen, Roman von Hans Fallada (1937)